Koslowski je příjmení více osobností:

 Dennis Koslowski (* 1959), americký zápasník
 Duane Koslowski (* 1959), americký zápasník, bratr Dennise
 Otto Koslowski (1900–1947), v Brně působící kriminální rada gestapa  

Podobná příjmení
 Koslowsky
 Kozłowski